Bitmap Distribution Format (BDF) — созданный компанией Adobe формат файлов для хранения растровых шрифтов. Содержимое файла представлено в текстовом виде, удобочитаемом как для человека, так и для компьютера. Обычно BDF используется в UNIX-средах.

Введение 

Последняя версия формата — 2.2. Новых версий не ожидается.

Консорциум X Windows принял BDF 2.1 как стандарт шрифтов для системы X Windows, но сейчас движется в сторону других стандартов.

BDF-файл содержит 3 секции:
 Глобальная секция, применяемая ко всем глифам шрифта
 Секция глифов
 Инструкция ENDFONT

Ключевые слова

Пример 
Этот пример шрифта содержит один глиф — заглавный ASCII-символ «A». Символ взят из GNU Unifont.

<nowiki>
STARTFONT 2.1
FONT -gnu-unifont-medium-r-normal--16-160-75-75-c-80-iso10646-1
SIZE 16 75 75
FONTBOUNDINGBOX 16 16 0 -2
STARTPROPERTIES 2
FONT_ASCENT 14
FONT_DESCENT 2
ENDPROPERTIES
CHARS 1
STARTCHAR U+0041
ENCODING 65
SWIDTH 500 0
DWIDTH 8 0
BBX 8 16 0 -2
BITMAP
00
00
00
00
18
24
24
42
42
7E
42
42
42
42
00
00
ENDCHAR
ENDFONT
</nowiki>

Литература

Ссылки 
 Спецификация Adobe Glyph Bitmap Distribution Format (BDF), версия 2.2

Форматы файлов шрифтов